

Топоніми

Кота — місто у штаті Раджастхан в Індії.

Кота — район (фреґезія) у Португалії.

Кота — містечко в Японії, у префектурі Айті.

Етнографічні назви 
 Кота — дравідський народ в Індії.
 Кота (бакота) — один з народів банту в Габоні та прикордонні з Конго.
 Кота — саамське традиційне житло.

Персоналії 
 Кота Федір Степанович — радянський спортсмен.
 Родольфо Кота (*1987) — мексиканський футболіст, воротар.